Kung Hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Gongyi Shi, härad, Henan, 
 Gong Xian, härad, Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar